Piceno puede referirse a lo siguiente:

 Piceno.— Antigua región de la península itálica.
 Picenos.— Pueblo que vivía en la región picena.
 Idioma piceno.— Idiomas hablados en la región picena.